

События 
 Француз Шарль Ксавье Тома де Кольмар наладил первый промышленный выпуск арифмометров.

 1 января — в Испании подполковник Рафаэль Риего поднимает восстание в экспедиционном корпусе, ожидавшем в Кадисе отправки в Латинскую Америку. Он провозглашает восстановление Кадисской конституции 1812 года.
 28 января — российская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева впервые в истории достигла шельфовых ледников Антарктиды.
 29 января — в Виндзоре скончался король Великобритании Георг III. Престол перешёл к его сыну Георгу IV.
 30 января — британский промышленник Эдвард Брансфилд впервые увидел сушу Антарктиды.
 1 февраля — в Объединённых провинциях Южной Америки войска провинции Буэнос-Айрес разбиты объединёнными силами провинций Корриентес, Энтре-Риос и Санта-Фе, что в мае приводит к падению верховного правителя Хосе Рондо и роспуску конгресса.
 13 февраля — в Париже седельщик Лувель смертельно ранил герцога Беррийского, второго наследника престола Франции.

 23 февраля — губернаторы Буэнос-Айреса, Энтре-Риос и Санта-Фе подписали в селении Пилар соглашение о прекращении военных действий и сохранении федерации Объединённых провинций Южной Америки.
 27 февраля — ассамблея Новой Гранады в Боготе одобрила решения Ангостурского конгресса об объединении с Венесуэлой в республику Великая Колумбия.
 7 марта — после восстания в Мадриде Король Испании и Фердинанд VII объявляет о восстановлении конституции 1812 года и созыве кортесов.
 9 марта — король Испании Фердинанд VII присягает Кадисской конституции 1812 года.
 15 марта — штат Мэн принят в состав Соединённых Штатов Америки.
 2 июля — в городе Нола близ Неаполя начинается восстание карбонариев, которое охватывает всю континентальную часть Королевства Обеих Сицилий.
 9 июля
 В Королевстве Обеих Сицилий восставшие захватывают Неаполь. Король Фердинанд I заявляет о введении конституции.
 В Мадриде открылись чрезвычайные кортесы.
 20 августа — из Вальпараисо (Чили) на север в направлении Перу отплыла эскадра с армией Хосе де Сан-Мартина.
 24 августа — в Португалии восстал гарнизон города Порту. Началась Португальская революция 1820—1823 годов.
 15 сентября — в Лиссабоне (Португалия) побеждает конституционалистское восстание. Решено созвать учредительные кортесы для учреждения конституционной монархии.
 8 октября — покончил с собой во время всеобщего антиправительственного восстания король Гаити Анри I. Королевство Гаити ликвидировано, страна объединена под руководством президента Республики Гаити Жана Пьера Буайе.
 25 ноября — представители Симона Боливара и командующего испанскими войсками Морильо подписали соглашение о перемирии сроком на 6 месяцев.

Без точных дат 
 «Дорога на столбах» — первый монорельс в мире, который построил в 1820 году Иван Эльманов, житель подмосковного села Мячково.
 Ост-Индская компания вынудила эмиров и шейхов семи арабских княжеств подписать «Генеральный договор», положивший начало английскому господству на этой территории и окончательному разделению Омана на три части — имамат Оман, султанат Маскат и «Пиратский берег».
 Начало колонизации Англией Бахрейна.
 Население Земли — 1 миллиард человек (по другим данным, это случилось в 1800 году).
 Упразднение Шамахинского ханства.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1820 году

 17 января — Бронте, Энн английская писательница и поэтесса.
 22 января — Йозеф Вольф, немецкий художник-анималист (ум. 1899).
 23 января — Александр Николаевич Серов, русский композитор и музыкальный критик (ум. 1871).
 14 марта — Виктор Эммануил II, король Сардинского королевства в 1849 — 1861 годах, первый король Италии в 1861 — 1878 годах (ум.1878)
 27 апреля — Герберт Спенсер, английский философ и социолог (ум. 1903).
 17 мая — Сергей Михайлович Соловьёв, русский историк (ум. 1879).
 21 мая — Мишель Ленц, поэт, автор текста гимна Люксембурга «Ons Hémécht» (ум. 1893).
 31 июля — Михаил Павлович Розенгейм, русский поэт и публицист (ум. 1887).
 29 сентября — Иван Егорович Забелин, русский историк и археолог (ум. 1909).
 25 ноября — Михаил Михайлович Достоевский, русский писатель (ум. 1864).
 28 ноября — Фридрих Энгельс, один из основоположников марксизма (ум. 1895).
 5 декабря — Афанасий Афанасьевич Фет, русский поэт (ум. 1892).
 14 декабря — Елизавета Николаевна Ахматова, русская писательница и переводчица (ум. 1904).
 Зенон-Леонард Фиш, польский писатель (ум. 1870).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1820 году
 25 января — Йозеф Франц Вайгль, австрийский виолончелист (род. 1740).
 29 января — Георг III, король Великобритании и курфюрст Ганновера (род. 1738).
 23 февраля — Алоизий Фелинский, польский поэт, драматург, переводчик, теоретик литературы, директор Кременецкого лицея (род. 1771).
 2 апреля — Томас Браун, шотландский философ (род. 1778).
 2 июля — Петер Доллонд, английский бизнесмен, производитель оптических систем, изобретатель апохромат (род. ). 
 14 сентября — Франсуа Жозеф Лефевр, французский военачальник, маршал Франции (род. 1755).
 23 сентября — Франсуа Этьенн Кристоф Келлерман, герцог де Вальми, маршал Франции, участник Революционных и Наполеоновских войн (род.1735)
 5 октября —
 Карл Людвиг Занд, студент, воодушевлённый стремлениями германской молодёжи к свободе убивший писателя Августа Коцебу, политического агента российского правительства, за что и был казнён (род. 1795).
 Огюстен Баррюэль, французский публицист, мемуарист.
 8 октября — Анри Кристоф, гаитянский военный и политический деятель, один из лидеров борьбы за независимость, президент Республики Гаити (1806 — 1811), король Гаити Анри (Генрих) I (1811 — 1820) (Род.1767)
 19 ноября — Дмитрий Семёнович Шишков — действительный статский советник, генерал-майор, губернатор Рязанской и Тамбовской губерний. (род. 1761).
 26 декабря — Жозеф Фуше, герцог Отрантский, французский политический деятель периода Французской революции, Директории и Первой империи, ставший одним из символов политической беспринципности. Неоднократно возглавлял внутриполитическое ведомство Франции (род.1759)

Без точных дат 
 Андрей Рафаиловский — игумен Троицкого Рафаилова монастыря, святой Русской церкви.

См. также

Примечания